

Опел — місто, штат Вайомінг
 Опел — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Опал